George Arthur Olley va ser un ciclista britànic amateur especialista en el mig fons. Va guanyar una medalla de bronze al Campionat del món amateur de l'especialitat de 1905, per darrere dels seus compatriotes Leon Meredith i Billy Pett.

Referències 
 Resultats a sitiodeciclismo.net
 Resultats a cyclebase.nl
 Resultats a museociclismo.it

Ciclistes britànics